Abel Lafleur (1875-1953) – scultore francese
Art LaFleur (1943-2021) – attore statunitense
David LaFleur (1974) – ex giocatore di football americano statunitense
Guy Lafleur (1951-2022) – ex hockeista su ghiaccio canadese
Matt LaFleur (1979) – allenatore di football americano statunitense
Sarah Lafleur (1980) – attrice canadese